Zkratka DEC může znamenat:

Digital Equipment Corporation
Decca Record Company – gramofonová společnost
Desítková soustava – matematický zápis čísla

Zkratky